Чехослова́цкие легио́ны — добровольческие чешские и словацкие формирования, принимавшие участие в Первой мировой войне, Гражданской войне и интервенции в России на стороне Антанты. 

Чехословацкие формирования первоначально именовались просто чешскими и чехословацкими частями и корпусом. Термин «легионы» (такое употребление характерно для французского языка) стал использоваться в литературе вскоре после окончания Великой войны.

История 

Выступая на стороне Антанты, легионеры рассчитывали на её поддержку провозглашения самостоятельности чешских и словацких земель Австро-Венгрии.

Добровольческие чехословацкие части формировались в России (батальоны, полки, бригады, дивизии, корпус), Франции (рота) и Италии. Часть будущих легионеров была призвана в армию Австро-Венгрии и только позже в ходе боевых действий попала в плен, дезертировала и перешла на сторону Антанты. Патриотически настроенные легионеры хотели вести войну до разгрома Центральных держав, так как только это позволяло надеяться на образование государств чехов и словаков.
«Эта была большая работа, в России, но замечательная; мы возвращались домой не с голыми руками, у нас было что-то настоящее, своё, наша армия, первая, настоящая, пускай экстерриториальная, часть нашего будущего государства».

См. также 
 Сокольское движение
 Памятники чехословацким легионерам
 Кладбище чехословацких легионеров во Владивостоке

Примечания

Литература 
 К. В. Сахаров Чешские легионы в Сибири: чешское предательство. Берлин. 1930.
 Александр Котомкин. О чехословацких легионерах в Сибири, 1918—1920. Париж. 1930.
 Клеванский А. Х. Чехословацкие интернационалисты и проданный корпус. , 1965

Ссылки 
 Чехословацкие легионы
 Памятник чехословацким легионам «Почётное воспоминание»
 Уткин А. И. Первая мировая война — М.: Алгоритм, 2001.
 Чехословацкий корпус в России (1914—1920 гг)
 Чехословацкие легионеры в России: долгая дорога домой
 Чехословацкие легионеры: фотоальбом
 А. Кречетников. Чехословаки в Гражданскую: из России без любви
 «Мятеж» чехословацкого корпуса

Национальные части в Вооружённых силах России во время Первой мировой войны
Иностранная военная интервенция в России
1918 год
История Чехии
История Словакии